Элва — многозначный термин:

 Элва — город в уезде Тартумаа, Эстония
 Элва — волость в составе уезда Тартумаа, Эстония. Образована в октябре 2017 года.
 Элва — железнодорожная станция в Эстонии.
 Элва — река в Эстонии.
 Элва — природный парк в Эстонии.
  — лютеранская поместная церковь в Эстонии.
  — лютеранская кирха в уезде Тартумаа, Эстония. Памятник культуры.
  — эстонский футбольный клуб из города Элва.

Фамилия 
 Элва, Каниджа (род. 1996) — канадский футболист.
 Элва, Тайтус (род. 1974) — сент-люсийский футболист. Отец Каниджи Элва.

См. также 
 Эльва — коммуна в Италии.